Bietul Ioanide se poate referi la:

Bietul Ioanide (roman), un roman de George Călinescu din 1953.
Bietul Ioanide (film), un film din 1979 regizat de Dan Pița bazat pe romanul lui George Călinescu.